JLT steht für:
 Jardine Lloyd Thompson, britisches Unternehmen im FTSE 250 Index
 Jumeirah Lake Towers, Stadtteil von Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 JLT (Album), Musikalbum (2003) von Joe Lynn Turner
 Journal of Lightwave Technology, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Journal of Literary Theory, literaturwissenschaftliche Fachzeitschrift
 JLT Condor, britisches Radsportteam

Abkürzung